Zhengyang steht für:

 den Kreis Zhengyang (正阳县) in der chinesischen Provinz Henan, siehe Zhengyang;
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Chengzihe der Stadt Jixi in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhengyang (Chengzihe);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Hailar der Stadt Hulun Buir im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Zhengyang (Hailar);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Longsha der Stadt Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Zhengyang (Longsha);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Lüyuan der Stadt Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Zhengyang (Lüyuan);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Qianjiang der Stadt Chongqing, Volksrepublik China, siehe Zhengyang (Qianjiang);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Weicheng der Stadt Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Zhengyang (Weicheng);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) im Stadtbezirk Yushu der Stadt Changchun in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Zhengyang (Yushu);
 das Straßenviertel Zhengyang (正阳街道) der Stadt Zalantun im chinesischen Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Zhengyang (Zalantun);
 die Gemeinde Zhengyang (正阳乡) im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Zhengyang (Pingli).